El término Volikov  puede referirse a:

Personalidades 

Semión Volikov 1923-1983, militar soviético, Héroe de la Unión Soviética.
Vladímir Volikov (*1953), minero ucraniano, Héroe de Ucrania.

Localidades 

Volikov (Rusia), localidad de Rusia, en el krai de Krasnodar.